Esta tabela contem informações gerais sobre as Unidade de processamento gráficos fabricadas pela AMD (anteriormente ATI Technologies).

Notas

Notas sobre as versões Direct3D 
Cada versão do Direct3D tem uma característica principal:
 Direct3D 6.0 - Multitexturing
 Direct3D 7.0 - Hardware Transformation, Clipping and Lighting (TCL/T&L)
 Direct3D 8.0 - Shader Model 1.0
 Direct3D 8.1 - Pixel Shader 1.4 e Vertex Shader 1.1
 Direct3D 9.0 - Shader Model 2.0
 Direct3D 9.0b - Pixel Shader 2.0b e Vertex Shader 2.0
 Direct3D 9.0c - Shader Model 3.0, GPGPU
 DirectX 9.0L - Apenas no Windows Vista, versão Vista do DirectX 9.0c, Shader Model 3.0, Windows Graphic Foundation 1.0, DXVA 1.0, GPGPU
 Direct3D 10 - Apenas no Windows Vista, Shader Model 4.0, Windows Graphic Foundation 2.0, DXVA 2.0, GPGPU
 Direct3D 10.1 - Apenas no Windows Vista, Shader Model 4.1, Windows Graphic Foundation 2.1, DXVA 2.1, GPGPU
 Direct3D 11- Apenas no Windows Vista e Windows 7, Shader Model 5.0, Windows Graphic Foundation 3.0, DXDVA 3.0, GPGPU

Notas sobre as versões OpenGL 
A versão OpenGL indica quais funções são compatíveis com o GPU:
 OpenGL 1.1 - texture objects
 OpenGL 1.2 - 3d textures, BGRA and packed pixel formats
 OpenGL 1.3 - Multitexturing, multisampling, texture compression
 OpenGL 1.4 - ARB_vertex_program, ATI_fragment_shader
 OpenGL 1.5 - GLSL
 OpenGL 2.0 - GLSL
 OpenGL 2.0 - GLSL com Geometry shaders
 OpenGL 3.0 - GLSL

Tabela comparativa

Série Rage 

 ¹ Vertex Shaders: Pixel Shaders: Unidades de mapeamento de textura: Unidades de saída de renderização

Série R100 

 ¹ Vertex Shaders: Pixel Shaders: Unidades de mapeamento de textura: Unidades de saída de renderização

Série R200

Série R300

Série R300 PCI-Express

Série R400

Série R500 

 ¹ Vertex Shaders: Pixel Shaders: Unidades de mapeamento de textura: Unidades de saída de renderização

Série R600 

 ¹ Unified shaders (Vertex shaders/Geometry shaders/Pixel shaders): Unidades de mapeamento de textura: Unidades de saída de renderização
 ² Alguns modelos utilizam freqüências de processamento diferentes de acordo com o modo de operação, 2D ou 3D, enquanto na família Radeon HD 3000, a freqüência de processamento varia conforme o uso do processador, as velocidades listadas se referem as especificações anunciadas oficialmente.

Ver também 
 Comparativo das unidades de processamento gráfico da 3dfx
 Comparativo das unidades de processamento gráfico da Nvidia
 Comparativo das unidades de processamento gráfico da S3

Ligações externas 
 ATI
 TechPowerUP! Banco de dados de GPUs

Placas de vídeo
ATI
Comparações